West Union ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Union (Illinois)
 West Union (Indiana)
 West Union (Iowa)
 West Union (Minnesota)
 West Union (New York)
 West Union (Ohio)
 West Union (Oregon)
 West Union (Pennsylvania)
 West Union (South Carolina)
 West Union (Tennessee)
 West Union (West Virginia)

Siehe auch:
 West Union Township
 Western Union (Begriffsklärung)